Chiclana de Segura kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Chiclana de Segura (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Chiclana de Segura (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar